Пильдо́н, или Пильдонский джамоат () — сельский джамоат Лахшского района Таджикистана. Расстояние до центра района — 17 км. Население — 7335 человек (2017 г.), таджики и киргизы.

Населённые пункты

Примечания

Литература 

 Реестр названий мест Таджикистана  : ГлРедТНЭ, 2013. — 332 с. — ISBN 978-99947-33-54-5

Сельские джамоаты Лахшского района
Сельские общины Таджикистана